Bailleul kan syfta på:

 Bailleul, Nord, fransk kommun i departementet Nord
 Bailleul, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Bailleul, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Bailleul-aux-Cornailles, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais 
 Bailleul-la-Vallée, fransk kommun i departementet Eure
 Bailleul-le-Soc, fransk kommun i departementet Oise
 Bailleul-lès-Pernes, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais 
 Bailleul-Neuville, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Bailleul-Sir-Berthoult, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Bailleul-sur-Thérain, fransk kommun i departementet Oise